Folgend die Ergebnisse und Platzierungen bei den Commonwealth Games 1994 im Herreneinzel im Badminton.

1. Runde 
  Danjuma Fatauchi -  Stephan Beeharry: 9-15 / 15-9 / 18-13
  Duminda Jayakody -  Bruce Topping: 15-7 / 18-14
  Argyle Maynard -  Ermadena Hj Talip: 15-9 / 15-7
  Dean Galt -  Ishraque Rana Mohammed: 15-0 / 15-0
  Johan Kleingeld -  Sheldon Caldeira: 15-9 / 15-2
  Paul Leyow -  Eddie Ward: 15-3 / 15-8
  Rodney Asquith Selman -  Herbert Kgaswane: 15-0 / 15-3
  Geraint Lewis -  David Gilmour: 1-0 / 1-0
  Iain Sydie -  Roy Paul jr.: 15-4 / 15-5
  Agarawu Tunde -  Ronald Clarke: 15-4 / 15-3
  Nico Meerholz -  Lennerd Benade: 15-3 / 15-3
  Nicolas Pissis -  Awangku Norumaizi Pg Othman: 18-15 / 15-6
  Brian Carter -  Bernard Gondo: 15-5 / 15-3
  Zailani Yuin -  Tyrone Kloppers: 15-0 / 15-3
  Chris Rees -  Tan Sian Peng: 15-3 / 15-8
  Nick Hall -  Édouard Clarisse: 15-10 / 15-4
  Robert Richards -  Daron Dasent: 15-2 / 15-5
  Murray Hocking -  Alan Phillips: 15-7 / 15-2
  Bruce Flockhart -  Grant Walker: 13-15 / 15-6 / 15-13
  Stuart Metcalfe -  Michael Watt: 15-12 / 17-15
  Tam Kai Chuen -  Tamuno Gibson: 15-1 / 10-15 / 15-0
  Leon Koch -  Javed Aslam: 15-6 / 15-9
  George Hugh -  Zailani Salleh: 15-5 / 15-8
  Thushara Edirisinghe -  Alan Alexander: 15-5 / 15-8
  Graham Henderson -  Ma Che Kong: w.o.

2. Runde 
  Rashid Sidek -  Danjuma Fatauchi: 15-1 / 15-1
  Duminda Jayakody -  Argyle Maynard: 15-10 / 11-15 / 15-1
  Dean Galt -  Paul Stevenson: 15-4 / 15-7
  Paul Leyow -  Johan Kleingeld: 15-10 / 14-17 / 15-12
  Anders Nielsen -  Rodney Asquith Selman: 15-2 / 15-1 ret.
  Iain Sydie -  Geraint Lewis: 15-9 / 15-10
  Wong Wai Lap -  Agarawu Tunde: 15-6 / 15-7
  Nico Meerholz -  Nicolas Pissis: 12-15 / 18-17 / 17-16
  Zailani Yuin -  Brian Carter: 15-7 / 15-8
  Nick Hall -  Chris Rees: 15-9 / 15-3
  Robert Richards -  Graham Henderson: 15-8 / 3-15 / 15-2
  Peter Knowles -  Murray Hocking: 15-4 / 15-8
  Bruce Flockhart -  Stuart Metcalfe: 15-8 / 15-6
  Jaimie Dawson -  Tam Kai Chuen: 15-8 / 15-8
  George Hugh -  Leon Koch: 15-4 / 15-2
  Ong Ewe Hock -  Thushara Edirisinghe: 15-8 / 15-4

Ergebnisse

Endstand

Weblinks 
 Medaillengewinner der Commonwealth Games
 thecgf.com
 tournamentsoftware.com

Badminton
1994
Badminton 1994
Badmintonwettbewerb in Victoria (British Columbia)